Хусбю (Husby):

 Хусбю — название многочисленных шведских и датских деревень и ферм.
 Хусбю — район Стокгольма в Швеции.
 Хусбю — станция Стокгольмского метрополитена.

См. также 
 Хюсби (Германия) (Hüsby) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.